Ballymore – miasto w Irlandii w hrabstwie Cork
 Ballymore – miasto w Irlandii w hrabstwie Westmeath
 Ballymore Stadium – wielofunkcyjny stadion w Brisbane